Rádio JK é uma emissora de rádio brasileira, com sede em Brasília, no Distrito Federal, que pertence as Organizações Paulo Octávio e  opera em 1410 kHz AM. A emissora está fora do ar por tempo indeterminado

Não tem programação indepedente, retransmite apenas o sinal da JK FM 102.7 MHz

Entre 2007 e 2016, a emissora era afiliada á Rádio Bandeirantes, era por esse motivo que a emissora na época era conhecida como Rádio Bandeirantes Brasília.

Em 2019, a emissora desliga seu transmissor, assim também como a AM 1160 que retransmitia a Mix FM Brasília, as duas permanece fora do ar e os motivos possam ser corte de gastos.

Organizações Paulo Octávio
JK
Estações de rádio fundadas em 2007